Мухамед Куленовић се може односити на:

 Мухамед Куленовић, југословенски сликар, комуниста и револуционар.
 Мухамед Куленовић (политичар)|Мухамед Куленовић (политичар), правник, хрватски политичар у НДХ и припадник усташког покрета.